Баргота ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-де-Наварра. Занимает площадь 25,4 км². Население — 324 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 - Web oficial
 - Instituto de estadística de Navarra
 http://www.euskomedia.org

Муниципалитеты Наварры